Stora Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Svarttjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (2,9 ha)
Stora Svarttjärnen, Ludvika kommun, sjö i Ludvika kommun,  (2,69 ha)
Stora Svarttjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (9,69 ha)
Stora Svarttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (31 ha)

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn